Das Matinee Ltd. International 1993 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Damen in Toronto. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 16. bis 22. August 1993 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Jennifer Capriati mit 6:1, 0:6 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Larisa Neiland / Jana Novotná mit 6:1 und 6:2 gegen Arantxa Sánchez Vicario / Helena Suková.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1993
Tennisturnier in Toronto